Clara Boscaglia (1930–1990), femme politique saint-marinaise ;
  (c. 1550–1621), philosophe italien ;
  (born 1968), footballeur et entraîneur italien.